U ovom se članku nalaze sastavi nogometnih reprezentacija koje se natječu na Europskom prvenstvu 2020. održanom od 11. lipnja do 11. srpnja 2021. godine. Podatci za broj nastupa i golova svakog igrača ažurirani su 5. lipnja 2021., a podatci za dob 11. lipnja 2021.

Grupa A

Italija 
Trener: Roberto Mancini

Švicarska 
Trener: Vladimir Petković

Turska 
Trener: Şenol Güneş

Wales 
Trener: Rob Page

Grupa B

Belgija 
Trener:  Roberto Martínez

Danska 
Trener: Kasper Hjulmand

Finska 
Trener: Markku Kanerva

Rusija 
Trener: Stanislav Čerčesov

Grupa C

Austrija 
Trener:  Franco Foda

Nizozemska 
Trener: Frank de Boer

Sjeverna Makedonija 
Trener: Igor Angelovski

Ukrajina 
Trener: Andrij Ševčenko

Grupa D

Hrvatska 
Trener: Zlatko Dalić

Češka 
Trener: Jaroslav Šilhavý

Engleska 
Trener: Gareth Southgate

Škotska 
Trener: Steve Clarke

Grupa E

Poljska 
Trener:  Paulo Sousa

Slovačka 
Trener: Štefan Tarkovič

Španjolska 
Trener: Luis Enrique

Švedska 
Trener: Janne Andersson

Grupa F

Francuska 
Trener: Didier Deschamps

Njemačka 
Trener: Joachim Löw

Mađarska 
Trener:  Marco Rossi

Portugal 
Trener: Fernando Santos

EP
Europska prvenstva u nogometu